Spia può riferirsi a:

 Spia o agente segreto – soggetto agente incaricato di effettuare attività di spionaggio
 Spia – dispositivo di segnalazione luminoso presente su vari congegni
 Spia dell'olio – dispositivo di segnalazione luminoso
 Satellite spia – satellite artificiale di comunicazione o per l'osservazione della Terra
 Spia – singolo dei Litfiba del 2000

Pagine correlate 
 La spia
 Spie (disambigua)